Kurowo-Kolonia (Couïavie-Poméranie) (voir :en:Kurowo-Kolonia, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship)
 Kurowo-Kolonia (Podlachie)